Hobbie steht für:

 Hobbie Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Hobbie Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Hobbie ist der Familienname folgender Personen:
 Diedrich Hobbie (1897–1949), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Dietrich Hobbie (1899–1985), deutscher Landwirt und Rhododendronzüchter
 Holly Hobbie (* 1944), US-amerikanische Kinderbuchautorin und Illustratorin und der von ihr kreierten gleichnamigen Puppe

 Sarah Hobbie, US-amerikanische Ökologin
 Selah R. Hobbie (1797–1854), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Hobie
 Hobby (Begriffsklärung)